Котт:
 Котт — в древнегреческой мифологии один из гекатонхейров.
 Котты — вымерший енисейский народ.
 Коттский язык — мёртвый язык коттов.

Фамилия 
 Котт, Александр Константинович (род. 1973) — российский кинорежиссёр.
 Котт, Владимир Константинович (род. 1973) — российский кинорежиссёр.
  (род. 1940) — ирландский политик, член Палаты представителей.
  (род. 1942) — американский писатель-биограф.
  (род. 1970) — чешский политик, член Палаты депутатов.
 Котт, Кейси (род. 1992) — американский актёр.
 Котт, Луи (1740—1815) — французский метеоролог и агроном.
 Котт, Мэтью (Matthew Kott, Metjū Matīss Kots) — шведский историк, доктор философии, исследователь Уппсальского университета, потомок латышских эмигрантов, редактор Журнала балтийских исследований (Journal of Baltic Studies) Института российских и евразийских исследований.
  (род. 1945) — американский историк, Стерлингский профессор Йельского университета.
  (род. 1962) — чешский врач, член Палаты депутатов.
  (род. 1949) — американский председатель Палаты представителей штата Аляска.
  (род. 1960) — французский историк, профессор Женевского университета, член Европейской академии.
  (1808—1884) — чешский композитор и музыкант.
  (1825—1915) — чешский учитель, лексикограф и переводчик, член Чешской академии наук и искусств (1890) и Королевского Богемского научного общества (с 1898).
 Котт, Ян (1914—2001) — польский литературный и театральный критик, теоретик театра, публицист, драматург, эссеист, переводчик.
  (1838—1904) — американский предприниматель, чиновник и спортивный функционер.

См. также 
 Cott — канадский производитель безалкогольных напитков.

Примечания